Plusieurs abbayes sont nommées abbaye Saint-Martin ou abbaye de Saint-Martin, en référence à un , le plus célèbre étant Martin de Tours.

Abbayes 

Abbaye Saint-Martin ou abbaye de Saint-Martin peut désigner les abbayes suivantes :

 
 abbaye Saint-Martin de Tournai ;

 abbaye Saint-Martin de Tours ;
 abbaye Saint-Martin de Ligugé ;
 abbaye Saint-Martin du Canigou à Casteil ;
 abbaye Saint-Martin de Troarn ;
 abbaye Saint-Martin de Laon ;
 abbaye Saint-Martin de Savigny ;

également
 abbaye Saint-Martin-de-Glandières à Longeville-lès-Saint-Avold ;
 abbaye Saint-Martin-et-Saint-Vulgain à Sigy-en-Bray ;
 abbaye Saint-Martin-aux-Bois de Saint-Martin-aux-Bois ;
 abbaye de Saint-Martin d’Autun ;
 abbaye Saint-Martin-des-Champs à Paris.

Bière 

Abbaye de Saint-Martin peut aussi désigner la bière suivante :
 Abbaye de Saint-Martin, une bière d'abbaye de la brasserie Brunehaut.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères

Homonymie d'abbayes